

Sinonimi
 Forgia: altro nome della fucina

Persone
 Laura Forgia: showgirl, modella, attrice e conduttrice italiana di origine svedese

Opere
 Forgia: opera di Josemaría Escrivá de Balaguer

Altro
 Forgia (fiume), fiume della Sicilia

Pagine correlate 
 Forgiatura

Altri progetti